Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Beskidzie Sądeckim
 Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Górach Towarnych
 Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Górach Zachodniorumuńskich
 Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Słowackim Raju
 Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Sudetach
 Jaskinia Niedźwiedzia – jaskinia w Tatrach
 Rezerwat przyrody Jaskinia Niedźwiedzia